Castelnuovo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent
 Castelnuovo Berardenga – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Siena
 Castelnuovo Bozzente – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Como
 Castelnuovo Bocca d’Adda – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Lodi
 Castelnuovo Bormida – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Castelnuovo Calcea – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Asti.
 Castelnuovo Cilento – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Salerno
 Castelnuovo di Ceva – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo
 Castelnuovo di Conza – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Salerno
 Castelnuovo della Daunia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Apulia, w prowincji Foggia
 Castelnuovo Don Bosco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Asti.
 Castelnuovo di Farfa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rieti
 Castelnuovo del Garda – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona
 Castelnuovo di Garfagnana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Lukka
 Castelnuovo Magra – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Liguria, w prowincji La Spezia
 Castelnuovo Nigra – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Castelnuovo Parano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone.
 Castelnuovo di Porto – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym
 Castelnuovo Scrivia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Castelnuovo di Val di Cecina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Piza
 Colleretto Castelnuovo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn

Ludzie 

 Guido Castelnuovo – włoski matematyk pochodzenia żydowskiego, wykładowca akademicki, senator dożywotni
 Leopold z Castelnuovo – chorwacki zakonnik
 Mario Castelnuovo-Tedesco – włoski kompozytor i pianista
 Nino Castelnuovo – włoski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny